Chuard ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Chuard (1857–1942), Schweizer Politiker
 Jean-Pierre Chuard (1928–1992), Schweizer Journalist und Historiker
 Joseph Chuard (1870–1935), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Louis Chuard (1827–1908), Schweizer Politiker
Nathalie Chuard (* 1972), Schweizer Diplomatin